Pyramid of Unas är en pyramid i Egypten.   Den ligger i guvernementet Giza, i den norra delen av landet,  km söder om huvudstaden Kairo. Pyramid of Unas ligger  meter över havet.

Terrängen runt Pyramid of Unas är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Pyramid of Unas. Runt Pyramid of Unas är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Giza,  km norr om Pyramid of Unas. Trakten runt Pyramid of Unas består till största delen av jordbruksmark. 

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är april, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Byggnadsverk i Giza (guvernement)